Thomas Esmonde est un nom pouvant désigner:

 (1829-1872), officier de l'armée britannique
 (1786-1868), homme politique whig irlandais
 (1862-1935), homme politique nationaliste irlandais

Voir aussi

Esmonde, Thomas